Fighting for Justice – film del 1924 diretto da Walter De Courcy
Fighting for Justice – film del 1932 diretto da Otto Brower